Hradec può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Hradec, comune del distretto di Plzeň-jih, nella regione di Plzeň
Hradec, comune del distretto di Havlíčkův Brod, nella regione di Vysočina
Jindřichův Hradec, città capoluogo dell'omonimo distretto, in Boemia Meridionale
Hradec Králové, città capoluogo dell'omonimo distretto e dell'omonima regione
Hradec nad Moravicí, città del distretto di Opava, nella regione di Moravia-Slesia
Hradec nad Svitavou, comune del distretto di Svitavy, nella regione di Pardubice 
Hradec-Nová Ves, comune del distretto di Jeseník, nella regione di Olomouc 
Krty-Hradec, comune del distretto di Strakonice, in Boemia Meridionale

Pagine correlate 
Štýrský Hradec, nome in lingua ceca della città austriaca di Graz